Берна́рдо Альвара́до Монсо́н (, 8 ноября 1925, Гватемала — 26 сентября 1972, Гватемала) — политический деятель Гватемалы, генеральный секретарь ЦК Гватемальской партии труда (с 1954 года).

Биография 
Родился в городе Гватемала в семье адвоката. Учился на юридическом факультете университета, активно участвовал в студенческом движении.

В 1949 году избран членом ЦК и Политической комиссии ЦК Гватемальской партии труда (ГПТ). В 1949—1954 гг. секретарь ЦК ГПТ по организационным вопросам.

В 1954 году избран генеральным секретарём ЦК ГПТ. Под его руководством партия приняла и воплощала в жизнь концепцию «народной революционной войны».

В 1955 году был арестован, но в результате протестов общественности в 1956 году освобожден. Выслан в Гондурас. Позднее нелегально вернулся в Гватемалу.

В сентябре 1963 года вновь арестован, подвергался пыткам. В результате кампании, развернувшейся в его защиту, был освобожден, но вскоре выслан из Гватемалы.

26 сентября 1972 был вновь схвачен национальной полицией в зоне 7 города Гватемала вместе с шестерыми другими членами Политического комитета ЦК ГПТ, после чего был убит.

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Латинская Америка: Энциклопедический справочник, т. 2 [Гл. ред. В. В. Вольский]. — М.: Советская энциклопедия. 1982.
 26 de septiembre de 1972
 El 26 de septiembre en nuestra memoria
 Urgen aprobación de ley 3590 en Guatemala en el marco del Día Internacional del(la) Detenido(a)-Desaparecido(a)
 Dicciones y dichos que identifican a los habitantes de Pallasca

Коммунисты Гватемалы
Революционеры Гватемалы
Убитые политики
Жертвы полицейского произвола